

Letteratura
Cocaina - romanzo di Pitigrilli (Dino Segre), del 1921.

Medicina
Cocaina – alcaloide

Cinema
Cocaina – film diretto da Alberto Santana (1927).
Cocaina – film diretto da William Castle (1949).
Cocaina – film diretto da Jaime Giménez-Arnau e Julio Wizuete (1980).
Cocaina – film diretto da Harold Becker (1988).